В математической теории вероятности энтропийная скорость случайного процесса является, неформально говоря, временно́й плотностью средней информации в стохастическом процессе. Для стохастических процессов со счётным индексом энтропийная скорость  является пределом   членов процесса , поделённым на , при стремлении  к бесконечности:

 

если предел существует. Альтернативно, связанной величиной является:

 

Для сильно стационарных стохастических процессов . Энтропийную скорость можно рассматривать как общее свойство стохастических источников, то есть . Энтропийная скорость можно использовать для оценки сложности стохастических процессов. Он используется в различных приложениях от описания сложности языков, слепого разделения сигналов до оптимизации преобразователей и алгоритмов сжатия данных. Например, критерий максимальной энтропийной скорость может быть использован для отбора признаков в машинном обучении.

Энтропийная скорость для марковских цепей 
Поскольку стохастический процесс, определяемый цепью Маркова, которая неприводима, непериодична и положительно рекурренктна, имеет стационарное распределение, энтропийная скорость независим от начального распределения.

Например, для такой цепи Маркова , определённом на счётном числе состояний, заданных матрицей переходов , , задаётся выражением:

 ,

где  является  цепи.

Простое следствие этого определение заключается в том, что независимый одинаково распределённый случайный процесс имеет энтропийную скорость, равную энтропии любого индивидуального члена процесса.

См. также 
 Марковский источник информации

Примечания

Литература 

 
  

Теория информации
Энтропия
Марковские модели